Los salamándridos (Salamandridae) son un clado de anfibios caudados, también conocidos como salamandras o tritones. Sus 116 especies se distribuyen por todo el hemisferio norte a lo largo de Europa, Asia, África del Norte y Norteamérica. Presentan cuatro extremidades con cinco dedos en las posteriores y cuatro en las anteriores, una cola en cada etapa de su desarrollo y por lo general patrones cromáticos llamativos en la piel como medio de disuasión ante potenciales depredadores (coloración aposemática).

Filogenia 

Cladograma basado en Dubois & Raffaelli (2009) y Zhang et al. (2008).

Clasificación 
Según ASW:
 subfamilia Pleurodelinae Tschudi, 1838 (95 sp.)
 género Calotriton Gray, 1858 (2 sp.)
 género Cynops Tschudi, 1838 (2 sp.)
 género Echinotriton Nussbaum & Brodie, 1982 (3 sp.)
 género Euproctus Gené, 1838 (2 sp.)
 género Hypselotriton Wolterstorff, 1934 (8 sp.)
 género Ichthyosaura Sonnini de Manoncourt & Latreille, 1801 (1 sp.)
 género Laotriton Dubois & Raffaëlli, 2009 (1 sp.)
 género Liangshantriton Fei, Ye, and Jiang, 2012 (1 sp.)
 género Lissotriton Bell, 1839 (10 sp.)
 género Neurergus Cope, 1862 (4 sp.)
 género Notophthalmus Rafinesque, 1820 (3 sp.)
 género Ommatotriton Gray, 1850 (2 sp.)
 género Pachytriton Boulenger, 1878 (8 sp.)
 género Paramesotriton Chang, 1935 (13 sp.)
 género Pleurodeles Michahelles, 1830 (3 sp.)
 género Taricha Gray, 1850 (4 sp.)
 género Triturus Rafinesque, 1820 (8 sp.)
 género Tylototriton Anderson, 1871 (20 sp.)
 subfamilia Salamandrinae Goldfuss, 1820 (19 sp.)
 género Chioglossa Bocage, 1864 (1 sp.)
 género Lyciasalamandra Veith & Steinfartz, 2004 (10 sp.)
 género Mertensiella Wolterstorff, 1925 (1 sp.)
 género Salamandra Garsault, 1764 (7 sp.)
 subfamilia Salamandrininae Fitzinger, 1843  (2 sp.)
 género Salamandrina Fitzinger, 1826  (2 sp.)
 Incertae sedis:
 Salamandra cauda-plana Lacépède, 1788 
 Salamandra quaturolineata Lacépède, 1788 
 Triton utinensis Laurenti, 1768

Referencias

Bibliografía
 Estes, R. (1981) Gymnophiona, Caudata. Handbuch der Paläoherpetologie 2:1-115.
 Frost et al. (2006) The Amphibian Tree of Life. Bulletin of the American Museum of Natural History 297: 1–291.
 Weisrock, D. W. et al. (2006) A molecular assessment of phylogenetic relationships and lineage accumulation rates within the family Salamandridae (Amphibia, Caudata). Molecular Phylogenetics and Evolution 41(2):368-383.

Enlaces externos 

 Salamandridae en AmphibianWeb
 Salamandridae en Tree of Life

 
Familias de anfibios
Taxones con nombres de la mitología clásica